Водозаборная улица — название улиц в разных населённых пунктах бывшего СССР.

Белоруссия 
 Водозаборная улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Водозаборная улица — прежнее (до 1975 года) название части проспекта Аль-Фараби в Алма-Ате.
 Водозаборная улица — прежнее название улицы Ходжанова в Алма-Ате.

Россия 
 Водозаборная улица — улица в Саловке;
Водозаборная улица — улица в Самаре;
 Водозаборная улица — улица в Сухой Самарке;
 Водозаборная улица — улица в Томске (Тимирязевский);
 Водозаборная улица — улица в Южном.